Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XXIII. Gesetzgebungsperiode). Die XXIII. Gesetzgebungsperiode begann am 30. Oktober 2006 und endete am 27. Oktober 2008. Nach der Nationalratswahl vom 1. Oktober 2006 entfielen von den 183 Mandaten 68 auf die SPÖ, 66 auf die ÖVP, 21 auf die Grünen, 21 auf die FPÖ und 7 auf das BZÖ. Alexander Zach, Mitglied des LIF, kandidierte auf einem Listenplatz der SPÖ und war im Parlament unabhängiges Mitglied des SPÖ-Klubs. Im Verlauf der Legislaturperiode gehörten 212 Abgeordnete dem Nationalrat an.

Funktionen

Nationalratspräsidium 
Nachdem die SPÖ bei der Nationalratswahl 2006 den ersten Platz zurückerobern konnte, fiel ihr gemäß der parlamentarischen Tradition der Anspruch auf den Ersten Nationalratspräsidenten zu. Die SPÖ nominierte in der Folge die bisherige Vizepräsidentin Barbara Prammer zur Nationalratspräsidentin, die am 30. Oktober 2006 mit 135 von 166 Stimmen in diese Funktion gewählt wurde. Nachdem sich der bisherige Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP) aus dem Nationalrat zurückgezogen hatte, nominierte die ÖVP für das Amt des Zweiten Nationalratspräsidenten Michael Spindelegger, der bei der Wahl am 30. Oktober 113 von 117 Stimmen erhielt. Die Grünen, die erstmals bei einer Nationalratswahl den dritten Platz erreicht hatten, stellten Eva Glawischnig für das Amt der Dritten Nationalratspräsidentin auf. Sie erhielt bei ihrer Wahl 93 Stimmen.

Klubobleute 
Das Amt des Klubobmanns in der SPÖ übernahm Josef Cap, der bereits zuvor das Amt innegehabt hatte. In der ÖVP übernahm Wolfgang Schüssel die Funktion des Klubobmanns, bei den Grünen blieb Alexander Van der Bellen als Klubobmann im Amt. In der FPÖ wurde Heinz-Christian Strache zum neuen Klubobmann gewählt, das BZÖ kürte Peter Westenthaler zum neuen Klubobmann.

Abgeordnete

Einzelnachweise

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XXIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

23